В 2000 году Россия являлась мировым лидером по запускам ракет космического назначения. Доля России в космических запусках составила 42 %.

Список космических запусков России в 2000 году

Статистика 
Количество запусков: 36.

Успешных запусков: 34.

Запуски по странам мира

См. также 
 Список космических запусков в 2000 году
 Хронология пилотируемых космических полётов